Софья Николаевна Гаррель (17 октября 1904, Москва — 16 января 1991, там же) — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1979).

Биография 
Софья Николаевна Гаррель родилась 17 октября 1904 года в Москве. С 1922 года училась в Школе Второй студии МХТ. 

С 1924 года до конца жизни выступала в труппе МХАТ (В 1987 году после раздела — актриса МХАТ имени А. П. Чехова). Её манере исполнения были присущи элегантность, изящество, сдержанность.

Умерла 16 января 1991 года в Москве, похоронена на Введенском кладбище, участок № 10.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (26.10.1948).
 Народная артистка РСФСР (1979).
 Орден «Знак Почёта» (26.10.1948).
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «Ветеран труда»

Работы в театре 

  — «Битва жизни» по Ч. Диккенсу — Грэсс
  — «Синяя птица» М. Метерлинка — Свет
  — «Елизавета Петровна» Д. П. Смолина — Анна Петровна, позже Мария Меншикова, Екатерины II
  — «Сестры Жерар» В. З. Масса — куртизанка Жанна, позже Генриэтта Жерар 
  — «У врат царства» К. Гамсуна — фрёкен Натали Ховинд 
  — «Растратчики» В. П. Катаева — Зоя
  — «Блокада» Вс. В. Иванова — обывательница с фарфором
  — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — Богодуховская
  — «Три толстяка» Ю. К. Олеши — Алина
  — «Взлёт» Ф. А. Ваграмова — Нина
  — «Реклама» М. Уоткинс — кинооператорша
  — «Пиквикский клуб» по Ч. Диккенсу — мисс Арабелла Аллен
 «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Оля
  — «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — Фрейлина
  — «Достигаев и другие» М. Горького — Варвара
  — «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — княгиня Бетси Тверская
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Торговка, позже Женщина с кружевами 
  — «Последние дни» («Пушкин») М. А. Булгакова — Салтыкова
  — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Губернаторша
  — «Идеальный муж» О. Уайльда — леди Маркби 
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Дама испуганная 
  — «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака — Гофмейстерина 
  —  «Синяя птица» М. Метерлинка — Вода
  —  «Домби и сын» по Ч. Диккенсу — миссис Скьютон
  —  «Школа злословия» Р. Шеридана — миссис Кэндер 
  —  «Чужая тень» К. М.Симонова — Галина Петровна
  —  «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — дама, позже княгиня и графиня
  — «Безымянная звезда» М. Себастиана — мадемуазель Куку
  — «Зимняя сказка» У. Шекспира — Придворная дама, 2-я дама королевы
  — «Юпитер смеётся» А. Кронина — Фанни Лиминг
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Шарлотта Ивановна
  — «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому — дама в суде
  — «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — дама в манто
  — «Зима тревоги нашей» по Дж. Стейнбеку — миссис Бейкер
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — жена Земляники
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Арина Галчиха
  —«Село Степанчиково» по Ф. М. Достоевскому — Генеральша Крахоткина
  — «Долги наши» Э. Я. Володарского — Ольга Андреевна 
  — «Старый Новый год» М. М. Рощина — Анна Романовна 
  — «Иван и Ваня» Л. Чекалова 
  — «Эшелон» М. М. Рощина — Старуха 
  — «Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса — тётушка Нанни
  — «Иванов» А. П. Чехова — Старушка, позже Авдотья Назаровна
  — «Эльдорадо» А. Соколовой — Миля 
  — «Всё кончено» Э. Олби — Сиделка
  — «Тартюф» Ж.-Б. Мольера — Госпожа Пернель
  — «Призраки среди нас» А. Кобэ — Иосида
  — «Татуированная роза» Т. Уильямса — Ассунта
  — «Московский хор» Л. С. Петрушевской — Дора Абрамовна
  — «Кабала святош» М. А. Булгакова — Рэне
  — «Ундина» Ж. Жироду — Королева

Фильмография 

  — Крылья холопа — Фима, невеста Никишки, крепостная
  — Одна радость — Наташа
  — Без вины виноватые — Шелавина, подруга Отрадиной (нет в титрах)
  — Сын полка — переводчица
  — Анна Каренина (телеспектакль) — фрейлина
  — Сеанс гипноза — жена Верепетуева
  — Хождение по мукам — эпизод (нет в титрах)
  — Мёртвые души — губернаторша
  — Рыжик — фрейлен Берта
  — Воскресение — Марья Ивановна (нет в титрах)
  — Половодье — Федосеевна, почтальон
  — Душечка — мать Саши (нет в титрах)
  — Кремлёвские куранты — испуганная дама, гостья Забелиных
  — Доживём до понедельника — Раиса Павловна, учительница математики
  — Посол Советского Союза — корреспондентка журнала
  — В тридевятом царстве… — пассажирка самолета (нет в титрах)
  — Карусель (новелла «Роман с контрабасом») — мать Анатоля
  — Поезд в завтрашний день 
  — Село Степанчиково и его обитатели (телеспектакль) — генеральша, мать Ростанева
  — Выбор цели — доктор
  — Бегство мистера Мак-Кинли — мадам Кокильон
  — Ну, публика! (телеспектакль) — Луиза, жена Порфирия
  — Мимино — пассажирка, старушка-иностранка с собачкой
  — Сладкоголосая птица юности (телеспектакль)  — тётушка Нанни
  — Мёртвые души (телеспектакль) — губернаторша
  — Утренний обход — Сущинская, пожилая пациентка
  — Две строчки мелким шрифтом — Евгения Ивановна, сестра Косоргина, тетя жены Голубкова
  — Иванов (телеспектакль) — Старушка
  — Этот фантастический мир (Выпуск 12. «С роботами не шутят» — зрительница в суде
  — Татуированная роза (телеспектакль) — Ассунта

Озвучивание 
  — Остров ошибок — кролик

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Похороненные на Введенском кладбище